(« quelque part » en anglais) fait notamment  référence à :
 , une marque de prêt-à-porter indépendante proposant essentiellement des matières naturelles respectueuses de l'environnement ;
 , un voilier  Open lancé en 1998 ;

Œuvres 

 , une chanson composée pour la comédie musicale West Side Story, en 1957.
 , un film de Sofia Coppola sorti en 2010.
 Somewhere, album de Keith Jarrett sorti en 2013.